

Саблетт — місто, штат Канзас
 Саблетт — селище, штат Іллінойс